Carlos de Borbón-Dos Sicilias (Gries, 10 de noviembre de 1870-Sevilla, 11 de noviembre de 1949) fue el segundo hijo del príncipe Alfonso de las Dos Sicilias, conde de Caserta, y de la princesa María Antonieta de las Dos Sicilias, y sobrino del último rey de las Dos Sicilias, Francisco II. Fue el abuelo materno de Juan Carlos I, actual rey emérito de España, y bisabuelo del actual rey Felipe VI de España.

En el ámbito familiar fue siempre llamado Nino.

Biografía 
Fue el segundo de los hijos del matrimonio formado por Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, conde de Caserta, y la princesa María Antonieta de las Dos-Sicilias. Su padrino de bautismo fue el pretendiente carlista Carlos de Borbón y Austria-Este (conocido por sus partidarios como Carlos VII). 

Posteriormente, su familia acercó posiciones con la familia real española, llegando a vivir Carlos en Madrid. En 1921 se trasladó a Sevilla con el resto de su familia cuando fue destinado a la capital andaluza como capitán general de la región militar correspondiente. En 1929 fue nombrado caballero gran cruz de la Orden de San Hermenegildo. En 1930 fue nombrado inspector general del Ejército, razón por la que renunció a su cargo de capitán general de la IV Región Militar. En 1931, tras la proclamación de la Segunda República española, se exilió con su familia en Francia, donde residió durante años, primero en Cannes y posteriormente en París. Años después, regresó a España y se instaló en Sevilla, donde falleció el 11 de noviembre de 1949 a las 11:03 horas de la mañana. Había cumplido 79 años el día anterior. Fue enterrado en la Iglesia del Divino Salvador, en Sevilla, amortajado con el hábito de caballero de la Orden de Calatrava.

Entre sus descendientes se incluye al rey de España, al duque de Calabria, y la familia imperial brasileña.

En 1960 murió sin hijos su hermano mayor, el príncipe Fernando, duque de Calabria, y entonces su hijo, el infante Alfonso de España, y su hermano, el príncipe Raniero de las Dos Sicilias, se enfrentaron por los derechos dinásticos de la casa real duo siciliana. Al día de hoy los descendientes de ambos se encuentran rivalizando por la misma cuestión, aunque de acuerdo a las renuncias y leyes dinásticas de la familia en cuestión de matrimonios morganáticos, el príncipe Francisco Felipe de las Dos Sicilias es el jefe actual.

Matrimonios y descendencia 

Se casó el 14 de febrero de 1901, en el Palacio Real de Madrid, con la princesa María de las Mercedes, princesa de Asturias, hermana mayor del rey Alfonso XIII de España. Adquirió la nacionalidad española, y la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena le concedió el título de infante de España y la dignidad de Alteza Real después de firmar el acta de Cannes de 1901, en el cual renunció a sus derechos dinásticos y herencias para sí y sus descendientes a la casa real de las Dos Sicilias para pasar a formar parte de la familia real española. En el parto de su tercer hijo murió María de las Mercedes, quedando viudo. Tuvieron tres hijos (nacidos en el Palacio Real de Madrid):

 Alfonso (1901-1964), presunto heredero al trono de España (1904-1907) e infante de España.
 Fernando (1903-1905), infante de España. Falleció en la infancia.
 Isabel Alfonsa (1904-1985), infanta de España. Casada con el conde Juan Zamoyski (1900-1961); con descendencia.

Tiempo después de la muerte de su primera esposa, se casó en segundas nupcias el 16 de noviembre de 1907 con la princesa Luisa de Orleans (1882-1958), hija del príncipe Felipe de Orleans, conde de París. La boda se celebró en Wood Norton, Worcestershire, en el Reino Unido, residencia del hermano de la novia, Felipe, duque de Orleans. La pareja tuvo cuatro hijos (nacidos en el Palacio de Villamejor):

 Carlos (1908-1936), muerto en la guerra civil española luchando en el bando sublevado.
 María de los Dolores (1909-1996), en 1937 se casó con el príncipe José Augusto Czartoryski (1907-1946), y en segundas nupcias se casó con Carlos Chías y Osorio en 1950.
 María de las Mercedes (1910-2000), casada con el infante Juan, conde de Barcelona, y madre del rey de España Juan Carlos I.
 María de la Esperanza (1914-2005), casada con el príncipe Pedro Gastón de Orleans-Braganza.

Títulos, tratamientos y órdenes

Títulos y tratamientos 

 10 de noviembre de 1870-8 de febrero de 1901: Su Alteza Real el príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias.
 8 de febrero de 1901-15 de febrero de 1901: Su Alteza Real don Carlos de Borbón, infante de España.
 15 de febrero de 1901-17 de octubre de 1904: Su Alteza Real el príncipe consorte de Asturias.
 17 de octubre de 1904-11 de noviembre de 1949: Su Alteza Real don Carlos de Borbón, infante de España.

Órdenes

Órdenes españolas 

 7 de febrero de 1901:  Caballero de la Orden del Toisón de Oro. Figuraba con el número 1.034. 
 7 de febrero de 1901:  Caballero del collar de la Orden de Carlos III.
 7 de febrero de 1901:  Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica.
 21 de marzo de 1901:  Comendador mayor vacante de la Orden de Alcántara.
 4 de mayo de 1910:  Caballero gran cruz de la Orden del Mérito Militar [con Distintivo Rojo].
 10 de octubre de 1923:  Caballero gran cruz de la Orden del Mérito Naval [con Distintivo Blanco].
 8 de julio de 1929:  Caballero gran cruz de la Orden de San Hermenegildo.
  Caballero gran cruz de la Orden militar de María Cristina.
  Caballero del Real Estamento Militar del Principado de Gerona.

Órdenes extranjeras 

  Caballero gran cruz de la Orden de la Torre y de la Espada ( República portuguesa).
  Caballero gran cruz de honor de la Real Orden Victoriana ( Reino Unido).
  Caballero gran cruz de honor de la Orden del Baño ( Reino Unido).

Ancestros

Nota

Referencias

Enlaces externos 

Capitanes generales de Cataluña
Casa de Borbón en España
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Capitanes Generales
Generales de España del siglo XIX
Generales de España del siglo XX
Infantes de España de gracia
Personas de Bolzano
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de honor de la Orden del Baño
Caballeros grandes cruces de honor de la Real Orden Victoriana
Comendadores mayores de la Orden de Alcántara
Condecorados con la Orden militar de María Cristina
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Hermenegildo
Grandes cruces de la Orden del Mérito Naval
Miembros de la Asamblea Nacional Consultiva
Presidentes del Consejo de Órdenes
Coroneles honorarios del Ejército Español
Príncipes de las Dos Sicilias
Infantes de España del siglo XX
Caballeros del Real Estamento Militar del Principado de Gerona
Fallecidos en Sevilla